Elinor steht für:
 Variante des Vornamens Eleonore
 (2650) Elinor, Asteroid des Hauptgürtels
 Elinor (Krater), Krater auf Titania (Mond)
 Santa Elinor, Siedlung auf der Isla del Carmen, Campeche, Mexiko
 Elinor (Kalifornien), ehemalige Siedlung in Humboldt County (Kalifornien), Kalifornien

Siehe auch:
 Ellinor